Гранха Беатриз има више значења:

 Гранха Беатриз, Гранха лас Глоријас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Беатриз (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Беатриз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Беатриз (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику